«ЛАСК Лінц» () — австрійський футбольний клуб з міста Лінц, заснований 1908 року.

Досягнення 
 Чемпіон Австрії (1): 1965
 Віце-чемпіон Австрії (2): 1962, 2019
 3-й призер чемпіонату Австрії (4): 1964, 1980, 1984, 1985
 Володар кубка Австрії (1): 1965
 Фіналіст кубка Австрії (5): 1963, 1967, 1970, 1999, 2021

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Австрії
Футбольні клуби, засновані 1908
Спорт у Лінці